Кандага́р:
 Кандагар — город в южном Афганистане.
 Кандагар — аэропорт в городе Кандагар.
 Кандагар — провинция в Афганистане.
 Кандагар (фильм, 2001) — фильм иранского режиссёра Мохсена Махмальбафа.
 Кандагар (фильм, 2010) — фильм российского режиссёра Андрея Кавуна.
 Кандагар (фильм, 2023) — фильм в американского режиссёра Рика Романа Во.